Previdência pode referir-se a:
 Previdência social;
 Previdência privada;
 Previdência (bairro de São Paulo).

Desambiguação